Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Hurworth :
 le , un destroyer de  lancé en 1941 et coulé en 1943 ;
 le , un navire de guerre des mines de  lancé en 1984.

Hurworth